Гершун — фамилия.

 Гершун, Александр Львович (1868—1915) — русский специалист в области прикладной оптики, электромагнетизма, радиоактивности.
 Гершун, Андрей Александрович (1903—1952) — советский светотехник и фотометрист.
 Гершун, Борис Борисович (более известен под фамилией Божнев; 1898—1969) — русский поэт первой волны эмиграции.
 Гершун, Борис Львович (1870—1954) — адвокат, деятель русской эмиграции.
 Гершун, Владимир Иосифович (род. 1938) — советский и казахстанский эпизоотолог.
 Гершун, Денис Игоревич (род. 1976) — российский футболист, тренер.